Le gouvernement López Miras peut désigner ces conseils de gouvernement de la région de Murcie :

Gouvernement López Miras , du  au  ;
 Gouvernement López Miras , depuis le .